Патрі́к Бессо́н (  1 червня 1956, Париж) — французький письменник і журналіст.

Біографія 
Батько Патріка Бессона був вихідцем з російсько-єврейської родини, мати за походженням хорватка., 1974 року, в сімнадцятирічному віці Патрік Бессон опублікував у паризькому видавництві «Сей» свій перший роман «Маленькі болі любові» (Les Petits Maux d'amour). 1995 року став лауреатом престижної Премії Ренодо за роман «„Занепад родини Брабанів“».

Симпатизував комуністам, працював хронікером газети Юманіте. Згодом співпрацював з такими виданнями, як журнал VSD, Le Figaro, Figaro Magazine, Le Point, Voici, Marianne. Він відрекомендовувався як «непрактикуючий комуніст».

З 2000 року Бессон є членом журі Премії Ренодо. 5 грудня 2012 року він був нагороджений президентом Сербії Томиславом Николичем Медаллю сербського прапора.

Полеміки 
Для Патріка Бессона характерний різкий, нищівний, саркастичний стиль літературної критики та публічної полеміки на політичні та суспільні теми. В цьому плані логічною є його співпраця з полемічним журналом «L'Idiot international» («Міжнародний ідіот») Жана-Едерна Альє.

Під час війни в Югославії Патрік Бессон підтримував Сербію, опублікувавши зокрема книжку «Проти наклепників Сербії» (Contre les calomniateurs de la Serbie). Ця книжка стала предметом полеміки Бессона з іншими лівими інтелектуалами, такими як Мішель Полак, Ромен Гупій та Дідьє Денікс. Останньому Бессон присвятив роман у формі памфлета під заголовком «Дідьє робить наклеп» (Didier dénonce).

У матеріалі, опублікованому в журналі Le Point на початку грудня 2011 року, Бессон вдався до різкої критики Єви Жолі, кандидатки від партії «Європа Екологія Зелені» на президентських виборах, насамперед наголошуючи на її іноземному походженні та акценті її французької мови. Матеріал Бессона про Єву Жолі став предметом різкої критики антирасистських організацій та багатьох представників політичного класу Франції.

У вересні 2012 року в статті, опублікованій журналом Le Point Бессон спрамував вістря своєї критики проти письменниці Анні Ерно за те, що вона нібито організувала кампанію проти письменника Рішара Мілле, відомого своїми расистськими висловлюваннями. Так Рішар Мілле є, зокрема, автором есе «Літературна похвала Андерсу Брейвіку» («Éloge littéraire d'Anders Breivik»), у якому той критикує мультикультуралізм та захоплюється «формальною досконалістю» терористичних актів Брейвіка. Критикуючи Анні Ерно, Бессон зосередився на її літературному доробку й назвав Ерно «жалюгідною письменницею».

Твори 

 1974 : Les Petits Maux d'amour, Seuil (ISBN 9782020012270)
 1976 : L'École des absents, Seuil (ISBN 978-2-02-004475-2)
 1979 : La Maison du jeune homme seul, Hachette (ISBN 9782010057113)
 1983 : La Boum, avec Danièle Thompson, J'ai Lu (ISBN 9782277215042)
 1985 : Dara, éditions du Seuil (ISBN 2-02-008887-8) — grand prix du roman de l'Académie française
 1986 : La Chute de Saïgon: Théâtre, Messidor
 1988 : Lettres d'Europe, avec (France) Symposium international sur l'identité culturelle européenne (1988), Albin Michel (ISBN 978-2-226-03275-1)
 1988 : La Statue du commandeur, Albin Michel (ISBN 978-2-226-03463-2)
 1989 : Ah ! Berlin et Autres récits, Gallimard (ISBN 978-2-07-038117-3)
 1989 : Un peu d'humanité, Messidor (ISBN 978-2-209-06119-8)
 1990 : Divers gauche, Messidor (ISBN 978-2-209-06418-2)
 1990 : La Paresseuse, Albin Michel (ISBN 2-226-04832-4)
 1990 : Le congrès de Tours n'aura pas lieu, édition Messidor (ISBN 2-209-06329-9)
 1991 : Les Années Isabelle, éditions du Rocher ; réédition en 2010, Paris: Mille et une Nuits (ISBN 978-2-7555-0135-3)
 1991 : Rot coco, R. Deforges (ISBN 9782905538871)
 1991 : Les ai-je bien descendus ?, Messidor (ISBN 978-2-209-06610-0)
 1991 : Je sais des histoires, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-01140-0)
 1991 : Le Plateau télé
 1992 : Julius et Isaac, Albin Michel (ISBN 978-2-226-05961-1)
 1993 : Le Deuxième Couteau, éditions Christophe Barrault (ISBN 978-2-7360-0017-2)
 1993 : La Femme riche, Albin Michel (ISBN 978-2-286-04755-9)
 1993 : Le Viol de Mike Tyson, Scandéditions (ISBN 978-2-209-06832-6)
 1993 : L'Argent du parti, Le Temps des cerises (ISBN 978-2-84109-001-3)
 1993 : Pas trop près de l'écran, avec Éric Neuhoff, éditions du Rocher (ISBN 2-268-01625-0)
 1994 : Souvenir d'une galaxie dite nationale-bolchevique, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-01728-0)
 1995 : Les Braban, éditions Albin Michel (ISBN 978-2-226-07851-3) — prix Renaudot
 1996 : Sonnet pour Florence Rey et autres textes, L'Âge d'Homme (ISBN 978-2-8251-0724-9)
 1996 : Folks, ou, [o kósmos], éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-02162-1)
 1996 : Haldred: Récit, Calmann-Lévy (ISBN 978-2-7021-2636-3)
 1996 : Amicalement rouge, Messidor (ISBN 978-2-209-05948-5)
 1997 : Didier dénonce, G. de Villiers (ISBN 978-2-7386-5891-3)
 1998 : Dedans, dehors: Les nouvelles frontières de l'organisation, Vuibert (ISBN 978-2-7117-7985-7)
 1998 : Lettre à un ami perdu, Jai lu (ISBN 978-2-277-30218-6)
 1999 : Belgrade 99, suivi de Contre les calomniateurs de la Serbie, L'Âge d'Homme (ISBN 978-2-8251-1326-4)
 1999 : La Titanic, éditions du Rocher (ISBN 2-268-03225-6)
 2000 : Accessible à certaine mélancolie, Albin Michel (ISBN 978-2-226-11734-2)
 2001 : J'aggrave mon cas, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-03935-0)
 2001 : Lui, Points (ISBN 2757816195)
 2001 : Le Deuxième Couteau, Lgf (ISBN 2253150134)
 2001 : L'Orgie échevelée, Fayard (ISBN 978-2-84205-952-1)
 2001 : 28, boulevard Aristide-Briand, Bartillat (ISBN 978-2-84100-234-4)
 2002 : Un état d'esprit, Fayard (ISBN 978-2-213-61187-7)
 2002 : Vous n'auriez pas vu ma chaîne en or ?, La Table ronde (ISBN 978-2-7103-2506-2)
 2003 : 28, boulevard Aristide-Briand, suivi de " Vacances en Botnie ", J'ai lu (ISBN 978-2-290-33433-1)
 2003 : Tour Jade, Bartillat
 2003 : Paris vu dans l'eau, Presses De La Renaissance (ISBN 2-85616-910-4)
 2003 : Les Voyageurs du Trocadéro, éditions du Rocher (ISBN 2-268-04449-1)
 2004 : Le Sexe fiable, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-818-0)
 2004 : Encore que, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-870-8)
 2004 : Solderie, Fayard (ISBN 978-2-84205-872-2)
 2004 : La Cause du people, Fayard (ISBN 978-2-213-61449-6)
 2005 : Le Dîner de filles, Le Serpent à Plumes (ISBN 978-2-268-05666-1)
 2005 : Les Frères de la Consolation, Grasset & Fasquelle (ISBN 978-2-246-51052-9)
 2005 : Ma rentrée littéraire, Cavatines (ISBN 2-915850-01-1)
 2005 : Saint-Sépulcre !, éditions Points (ISBN 978-2-7578-0172-7)
 2006 : Le Corps d'Agnès Le Roux, Fayard (ISBN 978-2-213-62912-4)
 2006 : Marilyn Monroe n'est pas morte, Mille et une nuits (ISBN 2-84205-953-0)
 2006 : Défiscalisées, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-933-0)
 2006 : Zodiaque amoureux, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-933-0)
 2006 : Nostalgie de la princesse, Fayard (ISBN 978-2-213-62949-0)
 2007 : Belle-sœur, Fayard (ISBN 978-2-213-63242-1)
 2007 : La Science du baiser, Points (ISBN 978-2-7578-0486-5)
 2007 : Accessible à certaine mélancolie, Points (ISBN 978-2-7578-0641-8)
 2008 : Et la nuit seule entendit leurs paroles, Mille et une nuits (ISBN 978-2-7555-0054-7)
 2008 : La Statue du commandeur, Points Publication (ISBN 978-2-7578-0999-0)
 2009 : 1974, Fayard (ISBN 978-2-213-64335-9)
 2009 : Mais le fleuve tuera l'homme blanc, Fayard (ISBN 978-2-213-62966-7)
 2009 : La Haine de la Hollande, Infini Cercle Bleu (ISBN 978-2-35405-003-0)
 2010 : Le Plateau télé, Fayard (ISBN 978-2-213-62969-8)
 2011 : Le Hussard rouge, éditions le Temps des Cerises (ISBN 978-2841098842)
 2012 : Au point, Journal d'un Français sous l'empire de la pensée unique, Fayard (ISBN 978-2213629728)
 2012 : La Présidentielle. Pastiches, Grasset (ISBN 978-2-246-70961-9)
 2013 : Avons-nous lu ?: Précis incendiaire de littérature contemporaine, Fayard (ISBN 978-2-213-62971-1)
 2014 : Mes vieux papiers, Fayard (ISBN 978-2-213-63491-3)
 2014 : La Mémoire de Clara, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-07628-7)
 2014 : Déplacements, Gallimard (ISBN 978-2-07-014653-6)
 2015 : L'Indulgence du soleil et de l'automne, Fayard (ISBN 978-2-213-63491-3)

Визнання 

 1985: Велика премія Французької академії за роман за роман «Дара»;
 1995: Премія Ренодо за роман «Занепад родини Брабанів».

Примітки 

Французькі письменники
Французькі журналісти
Лауреати премії Ренодо
Уродженці Парижа
Лауреати Великої премії Французької академії за роман
Російські євреї
Французькі євреї
Хорвати Франції